Coveney ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh Coveney (1935–1998), irischer Politiker
 Patrick Coveney (1934–2022), irischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Simon Coveney (* 1972), irischer Politiker

Coveney steht für:
 Coveney (Cambridgeshire), eine Gemeinde in der Grafschaft Cambridgeshire in England